Путивль — стародавнє місто на Посем'ї, тепер районний центр Сумської області.
 Путивль — вантажно-пасажирська залізнична станція Південно-західної залізниці, розташована у місті Буринь Сумської області.